Родопы:

 Родопы — горы на Балканском полуострове, в Болгарии и Греции.
 Родопы — позднеримская и византийская провинция.

См. также 
 Родопа
 Родопи